Yinzhou kan syfta på:

Hongkong 

 Yan Chau, ö, 
 Flat Island (ö i Hongkong),

Kina 

 Yinzhou, Ningbo, 
 Yinzhou, Tieling, Tieling Shi, 

WP:Projekt Kina